Іщу́к — українське прізвище. В основі прізвища лежить пестлива форма імені Ян — Ясь, від якої утворилися прізвища Ященко та Ящук (син Яся). Від них (через заміну Я на І, як в імені Ярина — Ірина) — прізвища Іщук, Іщенко. За іншою версією ці прізвища утворилися від імені Яшко.

Прізвище Іщук може відноситися до таких людей:
 Іщук Арсен Олексійович (1908—1982) — український радянський літературознавець і письменник, автор роману-хроніки «Вербівчани».
 Іщук Богдан Олегович (2001—2022) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Іщук Богдан Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іщук Володимир Олександрович — начальник Військ зв'язку Збройних сил України (1997—2001), пізніше очолював Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.
 Іщук Віктор Степанович — український музикант, майстер музичних інструментів.
 Іщук Владислав Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іщук Володимир Степанович (1984—2014) — рядовий, міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Іщук Інна Анатоліївна ( 1972) — дитяча письменниця.
 Іщук Леонід Миколайович (* 1951) — український радянський футболіст, захисник, радянський та український тренер.
 Іщук Олександр Сергійович (1987—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщук Олексій Васильович (1990—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщук Петро Олександрович — директор АТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», заслужений працівник сільського господарства України.
 Іщук Роман — український селянин, посол Галицького сейму 2-го скликання.
 Іщук Світлана Олексіївна (* 1971) — український економіст, доктор економічних наук, завідувач відділу моніторингу регіонального розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України.
 Іщук Степан Іванович (1937) — український економіст-географ, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої освіти України.
 Іщук Юрій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук